West-Romaanse talen is een verdeling van de Romaanse talen. in totaal zouden er circa 710 miljoen sprekers van West-Romaanse talen zijn.

Meeste talen van het West-Romaans worden gesproken in West-Europa, maar vanwege koloniën die de landen vroeger hadden wordt het eigenlijk ook gesproken in bijvoorbeeld Brazilië of Colombia en Argentinië etc.

Verspreiding in Landen 
Talen die deel maken van het West-Romaans zijn:
Spaans, Frans, Portugees, Catalaans, Galicisch, Waals, Monegaskisch, Asturisch, Leonees, Aranees, Occitaans, Arpitan, Reto-Romaans en Bretons (taal). Hoewel er nog veel meer zijn, zijn de meeste maar dialecten.

Gallo-Romaans 
Gallo-Romaans, is weer een verdeling in West-Romaanse talen

meeste Gallo-Romaanse talen zitten in Frankrijk of gebieden vlak bij Frankrijk,

Daarom het het ook Gallo-Romaans, dat verwijst naar Gallië. 

Talen die deel maken van Gallo-Romaans zijn:

• De Oïl Talen, hier horen bij: Frans, Picardisch, Waals, Lotharings en Normandisch.

• Arpitaans, of Francoprovençaals maakt beide delen van Frans hoewel

ook van een Provençal dialect van Occitaans.

• Occitaans, gesproken in het meeste van Zuid-Frankrijk

heeft dialecten zoals Provençal dialect can Occitaans en Gascons.

Talen die ook bij Gallo-Romaans erbij kunnen zijn:

Catalaans, heeft standaard vormen van Catalaans en Valenciaans,

Lijken beide nogal op Frans.

• Reto-Romaanse talen zoals Romansch, Ladinisch en Friulisch,

Zijn allemaal talen in of Zwitserland of Noordelijke deel in Italië.

Ze worden geclassificeerd als Gallo-Romaans of een soort van 

West-Romaans.

• De Gallo-Italiaanse talen, is nog een groep talen, dat zijn:

Piëmontees, Ligurisch, Lombardisch, Emiliaans, Gallo-Italisch van Siciliaans en 

Gallo-Italisch van Basilicata.

Iberisch-Romaans 
Iberisch-Romaans, Zijn talen die worden gesproken op het Iberisch Schiereiland. Hier horen bij:

• West-Iberische talen, daarvan zijn Spaans en Ladino (Sefardische taal).

• Galicisch-Portugees, daarvan zijn Portugees, Galicisch en Fala (taal).

Zie ook 
 Italo-Westelijke talen